NTB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Notodden (Norvegia)